RTL Klub é uma rede de televisão húngara fundada em 7 de outubro de 1997.

Ligações externas

 Hivatalos Página oficial

Redes de televisão da Hungria